Trötschel ist der Familienname folgender Personen:

 Elfride Trötschel (1913–1958), deutsche Opern- und Liedersängerin (Sopran)
 Jens Trötschel (* 1966), deutscher Fußballtorwart